Мухран Максимович Хохолава (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.

Биография 
Учился в Тифлисе. Высшее образование получил в Санкт-Петербургском психоневрологическом институте.

Член Российской социал-демократической рабочей партии. В 1910-х годах был выслан с Кавказа по политическим мотивам. Сотрудничал с партийной прессой под псевдонимом «Мухрани Одишели».

В 1919 году был снабженцем грузинской армии в Сочи. 12 марта 1919 года избран членом Учредительного собрания Грузии, был членом конституционной, военной, дорожной и общественной комиссий по образованию.

К 1920 году служил в качестве дипломатического представителя правительства Демократической Республики Грузии в британском командовании оккупационного корпуса в Батуми. В январе 1921 вместе с другими 11 членами грузинской социал-демократической рабочей партии сформировал оппозиционную группу под названием «Бим», которая критиковала партию за нарушение идеологических принципов, провальный курс государственного управления и ослабление внутренней демократии в партии.

С конца 1921 года участвует в межпартийных переговорах по созданию общего фронта в борьбе против большевистского режима в качестве представителя группы «Луч». С мая 1922 года был представителем группы в Комитете независимости Грузии.

Литература 
ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ. 478.

Примечания

Ссылки 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

მუხრან მაქსიმეს ძე ხოჭოლავა

ხოჭოლავა იონა მაქსიმეს ძე 

Члены Учредительного собрания Грузии